El término caudal puede referirse:

Fluidos
 al caudal, la cantidad de fluido, medido en volumen, que se mueve en una unidad de tiempo;
 al caudal de un río;
 al caudal másico, la cantidad de masa que se mueve en una unidad de tiempo;
 al caudal ecológico, el volumen de agua mínimo necesario que arrastra una corriente de agua para preservar los valores ecológicos en el cauce de la misma;
 al caudal sólido, el material arrastrado por la corriente de agua;
 al caudal regularizado, la determinación de la capacidad reguladora de un embalse;

En economía y finanzas; bancos

 al caudal, la denominación en economía para el capital financiero;

 a la caja de caudales, una caja fuerte.

En informática

 al caudal, en informática cantidad de ocupación en un ancho de banda;

En geografía

En el Principado de Asturias
 a la Comarca del Caudal;
 al río Caudal;

En el fútbol
 a Caudal Deportivo, club de Mieres, España;

En la zoología
 águila caudal, nombre vulgar de Aquila chrysaetos.